Deux Amies – dipinto di Jean-Simon Fournier del 1788
 Deux Amies – dipinto di Egon Schiele del 1915

Pagine correlate 
Les Deux Amies
Deux amis